Ноель Хант (народився 26 грудня 1982 року) — ірландський футболіст, який грає на позиції форварда, помічник тренера « Донкастер Роверс» .

Він розпочав свою кар'єру в Ірландії в Shamrock Rovers, також грав за « Вотерфорд Юнайтед» на позиції нападающого. У 2003 році він переїхав до Шотландії, де грав за « Данфермлайн Атлетик» і « Данді Юнайтед» . Він грав в Англії з 2008 року, граючи в Редінг, Лідс Юнайтед, Іпсвіч Таун , Портсмут і Віган Атлетик, та пізніше повернувся в Уотерфорд.

Хант також грав за збірну Ірландії . Раніше він грав на рівні до 21 року, виграв три матчі між 2008 та 2010 роками. Його старший брат Стівен Хант також є професіональним ірландським футболістом.

Клубна кар'єра

Ірландія 
Хант почав грати в клубний футбол у своєму рідному місті Уотерфорд, перш ніж у 2001 році у віці 18 років був підписаний Демієном Річардсоном з клубом Ліги Ірландії « Шемрок Роверс» у Дубліні. В 2001 році він дебютував у Кубку Ліги Ірландії з завивши два гола « Шелбурном» і отримав нагороду найкращого правого захисника ліги.

Потім «Роверс» віддав його в оренду « Вотерфорд Юнайтед», де він забив чотири голи у першому дивізіоні в сезоні 2001—2002 років. Забив під час свого першого матчу у грудні 2001 року та пізніше був втягнутий у скандал, оскільки його команді відняли три очки через некоректну реєстрацію.

Наступний сезон був останнім футбольним сезоном, і в скороченій серії з 27 ігор новий менеджер Ліам Баклі зіграв Ханта, і він нагородив клуб тим, що він став найкращим бомбардиром клубу та зайняв 3 місце в списку найкращих бомбардирів з шістнадцятьма голами в лізі та двома у Кубку FAI, щоб вивести «Роверс» до фіналу Кубка FAI і маючи третє мічце в лізі.

За цей час він також дебютував у Європі, двічі граючи за клуб у Кубку УЄФА . Його останній матч за «Шемрок Роверс» відбувся 26 січня 2003 року, коли він був замінений на прийом героя в грі, де «Роверс» переміг Лонгфорд Таун з рахунком 4–2, щоб забезпечити собі місце в Кубку Інтертото . У тому сезоні він був нагороджений нагородою найкращого гравця року Shamrock Rovers. За цілий сезон Хант забив за «Обручі» 14 голів ставши три рази найкращим гравцем місяця ліги.

Данфермлайн Атлетик 
27 січня 2003 року Хант перейшов до клубу « Данфермлайн Атлетик» за контрактом на суму 100 000 фунтів стерлінгів і в результаті чого виграв нагороду «Молодий гравець сезону» у сезоні 2006—2007 років. Його різкість, дриблінг і агресивний біг викликали похвалу фанатів Данфермлайна, але його час у клубі був дещо порушений через велику кількість травм під час сезону.

Данді Юнайтед 
Він приєднався до «Данді Юнайтед» у червні 2006 року за 50 000 фунтів стерлінгів забив свій дебютний гол 5 серпня проти « Рейнджерс», нічия 2–2. Його голи продовжилися переможцями проти Сент-Міррена, Інвернесса Каледоніан Тістл та Мазервелла . Забив переможний гол проти Мазервелла в грудні, він не зміг забити ще раз до свого голу у виїзній перемозі над Хартсом з рахунком 4:0 у березні 2007 року.

У сезоні 2007–2008 Хант забив три голи у перших шести матчах чемпіонату, також два голи у матчі, який Юнайтед програв Рейнджерс за пенальті через суперечки між суддівством. 31 жовтня 2007 року в матчі проти « Гамільтон Академікал» він зробив свій перший хет-трик за «Юнайтед» у перемозі 3–1.

Дагенхем енд Редбрідж 
23 липня 2008 року Хант перейшов до команди Чемпіоншип Редінг за чутками сума переходу становила близько 600 000 фунтів стерлінгів. Хант приєднався до туру команди Швецією і забив свій перший гол у перемозі над Хальмстадсом 29 липня з рахунком 3:1.

За відсутності менеджера Редінга Стіва Коппелла, футбольний директор Ніккі Хаммонд сказав, що, хоча «Данді Юнайтед» не хотів втрачати Ноеля, але розумів його справжнє бажання вступити в новий виклик із футбольним клубом «Рідінг». З моїх розмов з Ноелем зрозуміло, що він володіє якостями голоду та рішучості.

12 серпня 2008 року він провів свою першу конкурентну гру за «Рідінг», забив вирішальний гол у перемозі над « Дагенхем енд Редбрідж» з рахунком 2:1 у першому раунді Кубка Футбольної ліги . Він також забив під час свого другого виступу 26 серпня 2008 року, забивши перший із п'яти голів за Редінг. Хант забив свої перші голи в лізі за Редінг, коли двічі забив у перемозі над Шеффілд Уенздей з рахунком 7:0. У лютому 2011 року Хант повідомив, що відмовився від пропозиції щодо контракту з новим клубом «Селтіком», щоб залишитися в Редінгу.

У лютому 2012 року Хант був номінований на нагороду PFA Player in the Community. У сезоні 2011/12 Хант забив 8 м'ячів у 41 іграх чемпіонату, що допомогло Редінгу здобути титул чемпіона та залишитися у Прем'єр-лізі .

Хант забив свій перший гол у Прем'єр-лізі за Редінг у нічийному матчі 2–2 з « Ньюкасл Юнайтед», перемістивши їх головою з рахунком 2–1 після прострілу Джобі Макануффа. Він забив свій другий гол у Прем'єр-лізі за Редінг у нічийному матчі 2–2 зі Суонсі тиждень тому, забив з-під штрафної. У січні 2013 року Хант заявив, що сподівається отримати новий продовжений контракт з Редінгом, при цьому його контракт закінчується в кінці сезону 2012/13. Хант провів 24 матчі в Прем'єр-лізі та ще 6 у кубкових змаганнях, забив 6 голів у всіх змаганнях.

Після вильоту Редінгса з Прем'єр-ліги Рідінг звільнив Ханта після закінчення його контракту в травні 2013 року .

Лідс Юнайтед 

3 липня 2013 року Хант підписав дворічний контракт з командою « Лідс Юнайтед» зі своїм колишнім босом Редінга Браяном Макдермоттом . Хант, обрав футболку з номером 10, яка залишилася вакантною після відходу Лучано Беккіо . Хант розповів, що репутація клубу, і вболівальники були впливовими причинами для приєднання до клубу.

Хант дебютував у Лідс Юнайтед у першій грі сезону проти Брайтон енд Хоув Альбіон 3 серпня, Хант розпочав матч, у якому Лідс здобув перемогу з рахунком 2–1, проте пізніше, отримавши травму, був замінений. Хант отримав травму підколінного сухожилля у матчі проти « Дербі Каунті» 5 жовтня, був замінений і згодом пропустив майже усі матчі 2013 року через травму коліна. Він повернувся до основної команди 4 січня 2014 року, вийшовши на заміну в шоковій поразці від Рочдейла з.

7 січня 2015 року Хант погодився розірвати контракт з «Лідсом», оскільки він не виступав за клуб з серпня 2014 року.

Іпсвіч Таун 
Після падіння ієрархії в Лідс, Хантt приєднався до Іпсвіч Таун за 200 000 фунтів стерлінгів на 27 листопада 2014 року 29 листопада Хант вийшов на заміну, щоб дебютувати за «Іпсвіч Таун» проти « Чарльтон Атлетик», у якому він переміг, забивши свій дебютний гол, на 94-й хвилині у своїй дебютній перемогі з рахунком 1: 0.  Цей гол став його першим голом з січня 2013 року. 

Хант знову приєднався до Іпсвіч Тауна за постійним контрактом 8 січня 2015 року після того, як був звільнений Лідс Юнайтед . Під час свого постійного дебюту 17 січня 2015 року Хант забив два мячі та дав асист у виїзді з «Міллуоллом» з рахунком 3:1.

Саутенд Юнайтед 
Після звільнення Ханта з Іпсвіч Тауна Саутенд Юнайтед мав тривалу боротьбу з « Чикаго Файр» через нападника зрештою отримавши його підпис 1 серпня 2015 року. Хант підписав однорічний контракт, який може бути продовжений до двох залежно від виступів. Його перший гол за клуб забив у ворота «Ковентрі Сіті» 31 серпня 2015 року. Наприкінці сезону 2015–16 було оголошено, що Хант покине клуб Ліги Першої .

Портсмут 
4 серпня 2016 року Хант підписав річну угоду з Портсмутом . 12 листопада 2016 року Хант забив свій перший гол за клуб.

Віган Атлетик 
3 серпня 2017 року Хант підписав дворічний контракт з клубом Першої ліги « Віган Атлетик». Віган уклав з ним контракт в сезоні 2017–18.

Уотерфорд 
31 травня 2018 року Хант повернувся до свого рідного клубу, за який

відіграв найбільшу кількість матчів, « Вотерфорд» у ролі тренера-помічника менеджера.

Міжнародна кар'єра 
Хант дебютував, вийшовши на заміну за свою країну в Регбі Парку в товариській грі збірної Ірландії з футболу до 21 року проти Шотландії в лютому 2003 року. 8 листопада 2007 року він був включений до складу збірної Республіки Ірландія «В» у матчі проти Шотландії 20 листопада на стадіоні «Ексельсіор» в Ердрі кяий завершився внічию 1:1, у цьому мітчі Ханту також вдалося відзначитися голом.

У листопаді 2008 року він був викликаний до основної команди на товариський матч із Польщею після травм Роббі Кіна та Ейдена МакГіді дебютувавши в грі, вийшовши на заміну на 50-й хвилині, цей матч Ірландія перемогла 2:1.

Його другий матч за Республіку Ірландія відбувся у відбірковому матчі з чемпіонату світу з Італією в Барі, Італія. Він вийшов на заміну, забивши дво голи.

Тренерська кар'єра 
13 листопада 2018 року Ханта був призначений помічником менеджера в Суіндон Таун, працюючи разом із новопризначеним менеджером Річі Велленсом . 4 листопада 2020 року він був призначений тимчасовим менеджером Суіндон Таун через від'їзд Річі Велленса до Солфорд Сіті . 2 грудня 2020 року Хант покинув Суіндон-Таун за взаємною згодою. У травні 2021 року Хант знову став помічником менеджера Річі Велленса.

Особисте життя 
У 2012 році Хант став власником пабу під назвою The Dugout в Еннісі, графство Клер, з колишнім метателем Клер Деві Фіцджеральдом, практично повністю завершивши футбольну кар'єру.

Хант одружився зі своєю дружиною Аланою Брейсі в червні 2013 року у місті Рим.

Міжнародна кар'єра

Управлінська статистика

Відзнаки 
 Шемрок Роверс
 Володар Кубка FAI : 2002

 Редінг
 Чемпіонат Футбольної ліги : 2011–12

 Портсмут
 Друга ліга EFL : 2016–17

 Віган Атлетик
 Перша ліга EFL : 2017–18

 Індивідуальний
 Гравець року Shamrock Rovers : 2002–2003
 Молодий гравець сезону Данфермлайн Атлетик: 2003—2004

Примітки

Посилання 
 

Футболісти «Віган Атлетік»
Футболісти «Портсмута»
Футболісти «Саутенд Юнайтед»
Футболісти «Іпсвіч Тауна»
Футболісти «Лідс Юнайтед»
Футболісти «Редінга»
Футболісти «Данді Юнайтед»
Футболісти «Данфермлін Атлетік»
Футболісти «Вотерфорд Юнайтед»
Футболісти «Шемрок Роверс»
Футбольні легіонери в Англії
Футбольні легіонери в Шотландії
Ірландські футбольні легіонери
Гравці збірної Ірландії з футболу
Гравці молодіжної збірної Ірландії з футболу
Ірландські футболісти